Кен Яремчук (,  1 січня 1964, Едмонтон) — канадський хокеїст, чиї батьки були українського походження, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1979 року в ЗХЛ.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 7-м загальним номером командою «Чикаго Блекгокс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Азіаго», «Цуг», «Давос» та «Рапперсвіль-Йона Лейкерс».

Загалом провів 235 матчів у НХЛ, включаючи 31 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Азіаго»
Хокеїсти «Цуга»
Хокеїсти «Давоса»
Хокеїсти «Рапперсвіля»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
Українці Канади
Уродженці Едмонтона